Agârbiciu (< Egerbegy) se poate referi la:
 Localități din România:
 Agârbiciu (Egerbegy), județul Cluj
 Biserica de lemn din Agârbiciu
 Agârbiciu, mai demult: Agribiciu (Szászegerbegy, Egerbegy), județul Sibiu
 Viișoara, Cluj, mai demult: Agârbiciu (Aranyosegerbegy, Erlenmarkt), o comună în sud-estul județului Cluj

 Râu
 Râul Agârbiciu, un curs de apă, afluent al râului Căpuș

Vezi și 
 Agârbiceanu
 Tămășești (Szilágyegerbegy)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară